

Musica 
Relativity – gruppo musicale irlandese/scozzese
Relativity – album del 2008 degli Emarosa
Relativity – album del 1992 dei Mama's Boys
Relativity – album del 1993 degli Indecent Obsession
Relativity – EP del 2007 dei Grafton Primary
Relativity Records – etichetta discografica statunitense

Altro 
Relativity – serie televisiva statunitense
Relativity Media – azienda statunitense
Relativity – episodio della quinta stagione di Star Trek: Voyager